Ullevaalstadion, een stadion in Oslo
Ullevål stadion (metrostation), een station van de metro van Oslo